Anti puede referirse a:

 anti-: prefijo que implica oposición
 Anty o Nemty: Dios egipcio
 ANTI-: compañía discográfica estadounidense fundada en 1999 
 Anti: octavo álbum de estudio de la cantante barbadense Rihanna
 Adición anti: Tipo de adición en química orgánica
 Asháninca o antis: un tipo de etnia amazónica